Die Naiste Esiliiga (von estnisch liiga „Liga“) ist die zweite estnischen Fußball-Spielklasse der Frauen. Über Aufstieg in die Naiste Meistriliiga oder den Abstieg in die Amateurklasse entscheidet meist die finanzielle Situation bei den Vereinen.

Saison 2006

Saison 2007

Saison 2008

Saison 2009

Saison 2010

Saison 2011

Saison 2012

Saison 2013

Saison 2014

Weblinks 
 Saison 2006
 Saison 2007
 Saison 2008
 Saison 2009
 Saison 2010
 Saison 2011
 Saison 2012
 Saison 2013
 Saison 2014

Fußballwettbewerb in Estland